Lech Poznań este un club de fotbal din Poznań, Polonia. Echipa susține meciurile de acasă pe Stadionul Municipal. Lech Poznań a câștigat de opt ori titlul de campioană a Poloniei, ultima oară în 2022, și mai are în palmares cinci Cupe ale Poloniei.

Lotul actual

Stadion 

Stadionul Municipal din Poznań, Polonia este terenul propriu al echipei Lech Poznań. Are o capacitate de 43.269 (toate pe scaune). Stadionul a fost construit inițial între anii 1968 și 1980. Încă de la inaugurarea din august 1980, Lech Poznań l-a folosit ca stadionul clubului; începând cu anul 2010 a fost folosit și de Warta Poznań, actualmente în I liga.

Între anii 2003 și 2010, stadionul a suferit numeroase modificări de reconstrucție. Este al cincelea stadion ca mărime din Polonia și al treilea din Ekstraklasa. Marea deschidere a avut loc pe 20 septembrie 2010, prin concertul lui Sting.

Palmares

Intern 

 Ekstraklasa:
 Campioană (8): 1983, 1984, 1990, 1992, 1993, 2010, 2015, 2022
 Locul 2 (2): 2013, 2014
 Locul 3 (4): 1949, 1950, 1978, 2009 
 Cupa Poloniei:
 Câștigătoare (5): 1982, 1984, 1988, 2004, 2009 
 Finalistă (1): 1980 
 Supercupa Poloniei:
 Câștigătoare (6): 1990, 1992, 2004, 2009, 2015, 2016
 Finalistă (2): 1983, 1988

European 

 UEFA Europa League:
 Șaisprezecimi (2): 2009, 2011

Rezultate în Europa

Referințe

Legături externe 

 Website oficial 
 Website neoficial  
 Website neoficial 
 Lech Poznań (90minut.pl) 
 Website neoficial 
 Profilul echipei la NaszaLiga.pl 
 Profilul echipei la Klubyswiata.pl 
 Imagini de la meciurile echipei

 
Fondări în 1922